Час пик (фильм):
 Час пик (фильм, 1973) — драма, Польша, 1973
 Час пик (фильм, 1998) — боевик, США, 1998
 Час пик 2 — боевик, США, 2001
 Час пик (фильм, 2006) — драма, Россия, 2006
 Час пик 3 — боевик, США, 2007